Касси́ль — еврейская фамилия. Известные носители:
 Кассиль, Абрам Григорьевич (1875—1951) — русский, советский врач-акушер, гинеколог.
 Кассиль, Виталий Григорьевич (1928—1999) — советский и российский нейрофизиолог.
 Кассиль, Владимир Львович (1934—2017) — советский реаниматолог.
 Кассиль, Григорий Наумович (1902—1986) — советский физиолог.
 Кассиль, Иосиф Абрамович (1908—1938) — советский журналист, писатель, педагог, литературный и театральный критик.
 Кассиль, Лев Абрамович (1905—1970) — советский детский писатель, сценарист, редактор.

 Собинова-Кассиль, Ирина Львовна (род. 1948) — советский, российский мультипликатор.